Victor Feodorov (en ) était un as de la Première Guerre mondiale   .

Les débuts 
Fils de Georges Féodorov et de Anne Constatinov, il s'est engagé comme sous-lieutenant dans la Légion étrangère en tant que pilote aviateur. Il est crédité de cinq victoires aériennes.

Après guerre
Il était journaliste.

Notes et références 

Naissance en novembre 1885
Naissance à Almaty
Décès en mars 1922
Décès à 36 ans
Décès à Saint-Cloud
As de l'aviation français
Aviateur français de la Première Guerre mondiale
Officier de Légion étrangère
Officier de la Légion d'honneur
Titulaire de la croix de guerre 1914-1918